Riszdorfer ist der Familienname von

 Michal Riszdorfer (* 1977), slowakischer Kanute
 Richard Riszdorfer (* 1981), slowakischer Kanute